Alexandru Dumitrescu se poate referi la:
 Alexandru Dumitrescu (politician)
 Alexandru Dumitrescu (sportiv)